Der Begriff Bei der blonden Kathrein bezeichnet die deutschen Kinofilme:
 Bei der blonden Kathrein (1934), Deutschland 1934
 Bei der blonden Kathrein (1959), Deutschland 1959